Qingaasaq bezeichnet:
 Qingaasaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qingaasaq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland